Симмонс, Чарльз (1885—1945) — британский гимнаст.
 Симмонс, Чарльз (1924—2017) — американский писатель, редактор, обозреватель.